1,2-Dicloroeteno  - líquido incolor altamente inflamável usado como um solvente para ceras, resinas, polímeros, gorduras e lacas.
1,1-Dicloroeteno  - líquido incolor produzido pela dehidrocloração de 1,1,2-tricloroetano

Páginas de indexação de conjunto de fórmulas moleculares
Desambiguações de ciências